Anthony steht für:
 Anthony (Name), englischer Vor- und Nachname
 Anthony Award, US-amerikanischer Literaturpreis
 Anthony Airport, Airport im Indiana County, Pennsylvania
 Anthony Municipal Airport, Airport im Harper County, Kansas
 Anthony Bolick Branch, Fließgewässer im Caldwell County, North Carolina
 Anthony Island, Dodge County, Wisconsin
 Anthony-Gletscher, Gletscher an der Ostküste des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Anthony Motor and Cycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Anthony-Hatcher Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Filmtitel:
 Anthony (Film), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1986
 Anthony II – Die Bestie kehrt zurück, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1986
 Anthony 3, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1991

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anthony (Florida), Marion County
 Anthony (Indiana), Delaware County
 Anthony (Kansas), Harper County
 Anthony (Maryland), Caroline County
 Anthony (Minnesota), Norman County
 Anthony (New Jersey), Hunterdon County
 Anthony (New Mexico), Doña Ana County
 Anthony (Ohio), Athens County
 Anthony (Rhode Island), Kent County
 Anthony (El Paso County, Texas)
 Anthony (Fannin County, Texas)
 Anthony (West Virginia), Greenbrier County
 Anthony Crossroads, McDuffie County, Georgia
 Anthony Harbor, San Augustine County, Texas
 Anthony Hill (Tennessee), Giles County
 Anthony Terrace, Bibb County, Georgia
 Anthony Wayne Village, Allen County, Indiana

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Anthony Bowens Park, Dooly County, Georgia
 Anthony Chiarantano Park, Kings County, New York
 Anthony O'Boyle Memorial Park, Westchester County, New York
 Anthony Park, Wayne County, Michigan
 Anthony R Gaeta Park, Richmond County, New York
 Anthony Schmidt Memorial County Park, Lonoke County, Arkansas
 Anthony Square, Monroe County, New York
 Anthony Thompson Field, New Haven County, Connecticut
 Anthony Wayne Recreation Area, Orange County, New York

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Anthony Lake (Arkansas), Ashley County
 Anthony Lake (Oregon), Baker County
 Anthony Lakes, Baker County, Oregon
 Anthony Pond, Berkshire County, Massachusetts
 Anthony Ponds, Hamilton County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Anthony House, Adams, Massachusetts, ID-Nr. 85000021
 Anthony Public Carnegie Library, Anthony, Kansas, ID-Nr. 87000954
 Anthony Theater, Anthony, Kansas, ID-Nr. 91000464
 Anthony-Buckley House, La Grande, Oregon, ID-Nr. 85000372
 Anthony-Corwin Farm, Long Valley, New Jersey, ID-Nr. 92000371